Волейболно първенство на NORCECA е волейболно състезание за национални отбори, на двугодишен цикъл и организирано от NORCECA, Северноамериканската волейболна федерация. Това е едновременно състезание за мъже и жени.

Първото първенство на Северна и Централна Америка е организирано през 1969 в Мексико.

Победители в турнира за мъже

Медали

Победители в турнира за жени

Медали 

Състезания по волейбол
Спорт в Северна Америка